Magomed Abdulmumínovitx Ibraguímov (1983), lluitador de lluita lliure rus nacionalitzat uzbek.
 Magomed Ibraguimkhalílovitx Ibraguímov (1973), lluitador de lluita lliure rus nacionalitzat macedoni.
 Magomed Idríssovitx Ibraguímov (1985), lluitador de lluita lliure rus nacionalitzat uzbek.